Egau ist ein Gewässernamenselement:

 Egau, linker Zufluss der Donau bei Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Riedegau, von der Egau und einem anderen Zulauf gespeister Auengraben links der Egau zwischen dessen Dorf Dattenhausen und Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern, der nach Unterdükerung der Egau am Ortsende von Ziertheim unter dem Namen Haldengraben von rechts in diese rückmündet
 Egaugraben, linker Hochwasser-Abzweig der Egau in Schabringen und rechter Oberlauf des Pulverbach (Klosterbach) bis zum Tiefried nahe der Mittelmühle von Deisenhofen, Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern